Espé, de son vrai nom Sébastien Portet, dessinateur de bande dessinée français ;
  Écoles supérieures du professorat et de l'éducation, ex-IUFM, dénommées depuis 2019 instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspe), en France ;
 l'ESPE Basket Châlons-en-Champagne, un club français de basket-ball jusqu'en 2010.